Горњи Рибник је насељено мјесто у општини Рибник, Република Српска, БиХ. Према прелиминарним подацима пописа становништва 2013. године, у насељеном мјесту Горњи Рибник укупно је пописано 674 лица.

Географија

Историја

Становништво

Види још 
 Општина Рибник

Референце

Спољашње везе 

 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)

Општина Рибник
Насељена мјеста у Републици Српској
Википројект географија/Насеља у Босни и Херцеговини